Вендла (Венни) Ирен Сольдан-Бруфельдт (; ) — финская художница, график, иллюстратор, скульптор, дизайнер, феминистка.

Биография 
Дочь Августа Фридриха Сольдана, первого директора Финляндского монетного двора (1861—1885). Её брат Август Леопольд Сольдан также был художником.

В 1880—1884 годах училась в столичной рисовальной школе Финского художественного объединения (ныне Академия изящных искусств), брала частные уроки у художницы Марии Вийк. В 1883 году вместе с Ээро Ярнефельтом приехала на учёбу в Санкт-Петербург, но не поступила в ИАХ и до 1885 года осваивала мастерство рисунка в училище технического рисования барона Штиглица.

Позже в Париже недолго обучалась в Академии Коларосси. Совершила ознакомительные поездки в Испанию и Италию, где изучала и копировал работы старых мастеров. Вернувшись на родину, работала учителем рисования.

В 1891 году вышла замуж за Юхани Ахо (1861—1921), первого профессионального писателя Финляндии, который 12 раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Была не только его женой, но и соавтором — в 1894 году вышла их совместая детская книга «Финская иллюстрированная книжка для детей и молодёжи».
У них было двое сыновей: Хейкки Ахо, режиссёр и Антти Ахо.

Пережила мужа на 24 года. Похоронена на кладбище Хиетаниеми в Хельсинки.

Суфражистка, поражала своих соседей ездой на велосипеде, курением трубки и использованием брюк. Стояла у истоков создания Союза женских ассоциаций Финляндии.

Автор ряда пейзажей, жанровых картин, портретов, скульптур из дерева и бумаги, иллюстрировала детские книги, занималась дизайном ювелирных изделий.

Избранные картины

Примечания

Ссылки 
 Venny Soldan-Brofeldt (1863—1945) 
 Картины В. Сольдан-Брофельдт
 Картины В. Сольдан-Брофельдт

Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Выпускники Академии изящных искусств (Хельсинки)
Обучавшиеся в Академии Коларосси
Суфражистки
Художницы Финляндии
Графики Финляндии
Скульпторы Финляндии
Дизайнеры Финляндии
Художники-иллюстраторы Финляндии
Художники-жанристы Финляндии
Художники-портретисты Финляндии
Художники-пейзажисты Финляндии
Художницы Финляндии XIX века
Художницы Финляндии XX века
Деятели феминизма Финляндии
Похороненные на кладбище Хиетаниеми